FEB est un sigle qui peut faire référence à :
 Fédération des entreprises de Belgique ;
 Fédération espagnole de basket-ball ;
 Força Expedicionària Brasileira, la force expéditionnaire brésilienne qui combattit auprès des Alliés en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Museu da Força Expedicionária Brasileira (Campo Grande), selon la liste des musées au Brésil ;
 Fundamentalnaïa Elektronnaïa Biblioteka (ФЭБ), la bibliothèque électronique russe de littérature et de folklore.

FEB est un code qui peut désigner : 
 Sanfebagar, au Népal, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports